Апшеро́н или Абшеро́н ()

География 
 Апшерон — полуостров в Азербайджане, на западном побережье Каспийского моря.
 Апшерон — газоконденсатное месторождение в Азербайджане.

Разное 
 Апшерон — гостиница в столице Азербайджана Баку.
 Апшерон — марка советских холодильников производства Бакинского завода холодильников им. 50-летия СССР
 Абшерон — футбольный клуб из Баку.
 «Апшерон» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1723 года постройки, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Апшерон» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1727 года постройки.

См. также 
 «Женщины Апшерона» (1967) — картина Таира Салахова.
 Апшеронск
 Апшеронский район (Россия)
 Апшеронская узкоколейная железная дорога
 Апшеронский 81-й пехотный полк
 Апшеронский район (Азербайджан)
 Апшеронское городское поселение
 Апшеронская овца
 Апшеронская каменная колея